Guillermo Ortiz pode se referir a:
 Guillermo Ortiz Martínez - economista mexicano
 Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia - jurista mexicano
 Guillermo Ortiz (futebolista) - futebolista mexicano

Desambiguações de antropônimos